Никола Диамандиев Ихчиев е български учен езиковед и офицер.

Биография 
Ихчиев е роден в 1890 година в семейството на османиста Диаманди Ихчиев. Брат е на Васил Ихчиев. Завършва славянска филология и германистика в Лайпциг и Прага. Пише трудове по българско езикознание, публикува статии в списание „Българска сбирка“.

При избухването на Балканската война в 1912 година Ихчиев е доброволец в Македоно-одринското опълчение и служи в четата на Тодор Александров, а по-късно във втора рота на 13 кукушка дружина. В 1913/1914 година е учител в Струмишката гимназия. Загива в 1916 година като поручик от българската армия в Първата световна война. За бойни отличия през войната посмъртно е награден с два ордена „За храброст“, IV степен.

Бележки 

Български езиковеди
Български поручици
Македоно-одрински опълченци
Български военни дейци от Първата световна война
Загинали през Първата световна война
Български офицери от Македония
Български учени от Македония
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Родени в Кюстендил
Учители в Националната хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“
Български просветни дейци от Македония